Hans Andersen har flere betydninger:

 Hans Andersen (politiker) – nulevende dansk politiker for Venstre.
 Hans Andersen (amtsborgmester) – dansk politiker, amtsborgmester i Frederiksborg Amt for Venstre og farfar til Hans Andersen (politiker)
 Hans Andersen (skomager) – far til forfatteren H.C. Andersen
 Hans N. Andersen – dansk speedwaykører.
 Hans Andersen (fodboldspiller, født 1905) - norsk fodboldspiller, der har spillet for Mjøndalen IF
 Hans Andersen (fodboldspiller, født 1925) - norsk fodboldspiller, der har spillet for Lisleby FK